Lek je lahko:
 slovensko farmacevtsko podjetje - glej Lek (podjetje),
 albanska denarna enota - glej albanski lek,
 sopomenka za zdravilo.